Das Open Città della Disfida 2016 war ein Tennisturnier, das vom 11. bis 17. April 2016 in Barletta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan des Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 209 kB)
 Turnierplan des Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 199 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 177 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Barletta